Меневша — топоним и гидроним в России:

 Менёвша — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Меневша — река в Чудовском районе Новгородской области и Киришском районе Ленинградской области.